Вайденман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вайденман, Альфред (1916—2000) — немецкий режиссёр и писатель.
  (род. 1945) — немецкий психолог и педагог.
  (1805—1850) — швейцарский художник.
 Вайденман, Отто (1869–1957) — немецкий художник.